

Ріп'євка — присілок, Белебеївський район, Башкортостан
 Ріп'євка — присілок, Ічалківський район, Мордовія
 Ріп'євка — село, Чамзінський район, Мордовія
 Ріп'євка — присілок, Чишминський район, Башкортостан